Åkerström kan avse:

Personer
Målaren Jonas Åkerström (1759-1795)
Matskribenten Jenny Åkerström (1867-1957)
Pappersmassearbetaren och riksdagsmannen Oskar Åkerström (1896-1964)
Trubaduren Fred Åkerström (1937-1985)
Professorn i infektionsmedicin och artisten Bo Åkerström (1952-)
Ishockeyspelaren Roger Åkerström (1967-)
Artisten Cajsa Stina Åkerström (1967-)

Orter
 Småorten Rosenberg och Åkerström i Västra Götalands län
Det närbelägna naturreservatet Åkerströms naturreservat